La nazionale Under-18 di pallavolo femminile del Perù è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Perù con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Perù.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato sudamericano Under-18

Final Four Cup

Collegamenti esterni
 

 U-18
Perù
Pallavolo Under-18